BAK hace referencia
 a:alcatel 3020g

Computación 
 fichero .bak

BA-K es la extensión de archivo utilizada por un gran número de diferentes aplicaciones para almacenar datos de copia de seguridad. Las copias de seguridad son redundantes, copias de algunos datos que se almacenan en una ubicación diferente que el original. La buena práctica de la copia de seguridad es utilizar diferentes medios físicos en otro lugar de almacenamiento físico.

También se crean copias de seguridad antes de ejecutar operaciones complejas que tienen un alto riesgo de fracaso. Si se produce algún error es posible restaurar los datos a un estado coherente anterior y vuelva a la operación de nuevo.

Los archivos BAK pueden ser abiertos solo por la aplicación que los creó. A veces el archivo BAK puede ser copiado en el archivo original, cambiando la extensión del archivo de BAK a la apropiada. Tal operación solo debe ser ejecutada por personas cualificadas, ya que cambios de extensiones de archivo pueden causar errores de datos y corrupción.

Lugares 
 Distrito de Bak Afganistán
 Bak, localidad de Hungría
 Bak, Paktia lugar en la provincia de Paktia, Afganistán.
 Bąk, lugar en Polonia

Personas 
 Malgorzata Bak
 Aad Bak, jugador de fútbol.
 Justyna Bak, corredor polaco.
 Per Bak, físico danés
 Samuel Bak , artista israelí
 Bak o Bek, antiguo escultor egipcio.
 Bak, familia de impresores hebreos en Italia y Praga en el .
 Bak, nombre común coreano
 Bak, única persona en cruzar el inframundo a pesar de las torturas de Hades.

Otros 
 Backup
 Idioma Bashkir (ISO 639 identificador: bak).
 Bąk, the name of several Polish villages.
 Cráter en Marte
 Bak, instrumento de percusión coreano.
 Mitología Griega